Das 70. Critérium du Dauphiné 2018 war ein französisches Straßenradrennen. Dieses Etappenrennen fand vom 3. bis zum 10. Juni 2018 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI WorldTour 2018 und war das 23. von insgesamt 38 Rennen dieser Serie.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

Prolog

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf 

Auf der 1. Etappe trug Jos van Emden das grüne Trikot, weil Michał Kwiatkowski bereits das gelbe Trikot trug.
Auf der 2. Etappe trug Daryl Impey das grüne Trikot, weil Michał Kwiatkowski bereits das gelbe Trikot trug.
Auf der 3. Etappe trug Pascal Ackermann das grüne Trikot, weil Daryl Impey bereits das gelbe Trikot trug.
Auf der 5. Etappe trug Tiesj Benoot das weiße Trikot, weil Gianni Moscon bereits das gelbe Trikot trug.

Weblinks 
Offizielle Website

2018
Radrennen 2018